Чибча:

 Чибча (цивилизация), также Муиска или Моска — Доколумбовая цивилизация Южной Америки.
 Чибча (язык), муиска или моска — вымерший язык чибчанской группы, широко использовавшийся в государствах чибча-муисков.
 Чибчанские языки — группа южноамериканских языков. В мире насчитывается около 600000 носителей.